Шоджа Хоссейнзаде (родился 24 Август 1998 года в Бане) — иранский журналист. Он является исполнительным директором информационного агентства «Baneh News» и «Baneh TV» в Восточном Курдистане.

Преступления 
В 2017 году Шоджа Хоссейнзаде был приговорен к 74 ударам плетью 102-м отделением уголовного суда Баны по обвинению в «оскорблении президента Ирана». Решение было вызвано публикацией сатирического письма на имя президента Ирана Хасана Рухани о фильтрации Telegram. 13 февраля 2018 года Шоджа Хоссейнзаде опубликовал на сайте Bana News две статьи «Разрушение чайных и неуважение муниципальных служащих к продавцам фруктов в Бане», которые разозлили мэра города. Шоджа Хоссейнзаде также был арестован в июне за подстрекательство людей к забастовке и выходу на улицы на своем веб-сайте.

выбор 
11 июля 2019 года советник Сайеда Эбрахима Раиси назначил Шоджу Хоссейнзаде на должность «заместителя президента по СМИ и культуре» в избирательном штабе провинции Курдистан. Хоссейнзаде — одна из молодых сил, близких к правительству, занявшая пост вице- президента Курдистана. В шестом туре выборов Исламского совета Баны Шоджа Хоссейнзаде смог сыграть влиятельную роль в избрании сестры «Зряна Хоссейнзаде» «первым голосом» Баны с 3369 голосами.

Ссылки 
Сайт Шоджи Хоссейнзаде

Шоджа Хоссейнзаде в Telegram

Примечания